Spilling bezeichnet:
 Spilling, eine Unterart der Pflaume
 Spilling Energie Systeme, ein deutsches Maschinenbauunternehmen
 Spilling Register Allocation, in einem Computerprogramm der Vorgang des Verlegens einer Variablen von einem Register in den Hauptspeicher

Spilling ist der Familienname folgender Personen:
 Christa Spilling-Nöker (* 1950), deutsche evangelische Pfarrerin
 Herrad Spilling (* 1943), deutsche Hochschullehrerin für lateinische Philologie, Paläographie und Handschriftenkunde des Mittelalters
 Theodor Spilling, deutscher Politiker, 1850 bis 1852 Oberbürgermeister von Frankfurt (Oder)
 Willy Spilling (1909–1965), deutscher Komponist und Musikwissenschaftler